Easo est un nom ou un acronyme, s'écrivant alors EASO, peut faire référence à :

Patronymes 
 Molly Easo Smith, née en 1958 à Chennai (Inde), un professeur indien-américain spécialiste de Shakespeare et des tragédies de la Renaissance
 le Chœur Easo, un chœur fondé en 1940 à San Sebastian

Toponymes 
 Easo ou Eacho () est un village côtier de l'île de Lifou en Nouvelle-Calédonie
 San Sebastián, surnommée la bella Easo
 Easo Plaza à Saint-Sébastien (Espagne)
 Building Easo à Saint-Sébastien (Espagne)

Acronymes 
 Escadron Expeditionary Air Support Operations
 European Asylum Support Office ou Bureau européen d'appui en matière d'asile
 Association européenne pour l'étude de l'obésité (dont l'acronyme provient de l'anglais).

Homonymie d'acronyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme